Капик (также Капик Римский) — христианский мученик, казнённый за исповедание Иисуса Христа во время великого гонения при императоре Диоклетиане, в 301 году в Риме. 

Точные даты его жизни неизвестны. Был казнён вместе со святой мученицей Лукией Каппадокийской и ещё восемью христианами. Всем им после пыток отрубили головы.

Память 6 июля (19 июля нового стиля).

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Мученики
Римские святые
Святые Единой Церкви
Группы святых
Христианские святые IV века
Обезглавленные святые